Aldegundiskirche oder Adelgundiskirche ist der Name verschiedener Kirchengebäude, die das Patrozinium der heiligen Aldegundis tragen.

Belgien 
 Aldegondiskerk in Alken (Belgien)
 Aldegondiskirche in As (ehemalige Kirche, jetzt Ausstellungsgebäude)
 Deurle 
 Ezemaal 
 Feluy 
 St. Aldelgonde (Flamisoul) 
 Sainte-Aldegonde (Froidchapelle)
 Hérinnes 
 Kleine-Spouwen
 Lemberge 
 Overboelare
 St. Aldegundis (St. Vith)
 Wezeren
 St. Aldegundis, Zwevezele

Deutschland 
 St. Adelgundis (Anhausen), Bayern
 St. Adelgundis (Arsbeck), Nordrhein-Westfalen
 St. Aldegundis (Emmerich), Emmerich, Nordrhein-Westfalen
 St. Adelgundis (Koslar) in Jülich, Ortsteil Koslar, Nordrhein-Westfalen
 St. Aldegundis (Kaarst), Nordrhein-Westfalen
 St. Aldegundis (Koblenz) in Koblenz-Arzheim, Rheinland-Pfalz
 St. Aldegundis (Rheindorf) in Leverkusen, Nordrhein-Westfalen
 Neue Katholische Pfarrkirche St. Aldegundis und Bartholomäus in Sankt Aldegund, Rheinland-Pfalz
 Adelgundiskapelle (Staffelberg), bei Bad Staffelstein, Bayern
 Adelgundis-Kapelle (Wilberhofen) in Windeck, Nordrhein-Westfalen

Liste (Kirchen nach Patrozinium)